Still (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Still (film), voor publiciteitsdoeleinden gemaakte foto van een filmscène
 een (grotendeels) stilstaande afbeelding tijdens een televisie- of radio-uitzending; zie Ident
 Still (destilleren), een destillatieketel, gebruikt om een mengsel in meerdere delen te scheiden

Muziek: 
 Still (Larcher), titel van een altvioolconcert van Thomas Larcher
 Still (Joy Division), een album van de Britse band Joy Division
 Still (RMI), een album van het Britse trio Radio Massacre International
 Still (Pete Sinfield), een album van de Britse dichter, schrijver en performer Peter Sinfield
 Still (Wolverine), een album van de Zweedse band Wolverine
 Still (Bass/Biro), een album van Colin Bass en Daniel Biro
 Still (Commodores), een nummer van de Amerikaanse soul- en funkgroep Commodores
 Still (I love you still), een nummer van Willy DeVille uit 1995

Personen:
 Andrew Still (1828-1917), een Amerikaans arts
 Clyfford Still (1904-1980), een Amerikaans kunstschilder
 Edward Still (1990), een Belgisch voetbalcoach
 George Frederic Still (1868-1941), een Brits kinderarts
 William Grant Still (1895-1978), een Amerikaans componist, dirigent en musicus
 William Still (1992), een Belgisch voetbalcoach